Municipio de Venice puede referirse a diferentes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Venice (condado de Madison, Illinois)
Municipio de Venice (Míchigan)
Municipio de Venice (condado de Seneca, Ohio)